Ženská čtyřhra Melbourne Summer Set I 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic.. Jednalo se o premiérový ročník turnaje. Souběžně se v Melbourne Parku koná také Melbourne Summer Set II.

Vítězem se staly druhé nasazené Američanky Asia Muhammadová a Jessica Pegulaová, které ve finále zdolaly zástupkyně italského tenisu Saru Erraniovou s Jasmine Paoliniovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Pegulaová na okruhu WTA Tour vybojovala první deblový titul a pro Muhammadovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství. Muhammadová tak vyhrála i sedmé kariérní finále (se šestou spoluhráčkou), čímž překonala 30letý rekord WTA. Obě Američanky odehrály jako pár jeden turnaj na okruhu ITF 2012. Opakovaně pak spolu začaly nastupovat od čtvrtfinále na French Open 2020.

Nasazení párů 

  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (odstoupily)
  Asia Muhammadová /  Jessica Pegulaová (vítězky)
  Viktória Kužmová /  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Greet Minnenová /  Ellen Perezová (1. kolo)
  Miju Katová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Melbourne Summer Set I 2022